Medoro – personaggio dell'Orlando furioso
Medoro – nome proprio di persona italiano maschile
Medoro – personaggio de Le avventure di Pinocchio
Il Medoro – tragedia di Giovanni Dolfin
Angelino Medoro – pittore italiano